Чемпіонат Шотландії з футболу 1982—1983 — 86-й сезон найвищого дивізіону чемпіонату Шотландії. Титул чемпіона здобув «Данді Юнайтед».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на nozdrul.plus.com 
 Statto 

1983
Шотландія
Шотландія